Helen Moody ha battuto in finale Simonne Mathieu 7–5 6–1.

Teste di serie
 Helen Moody (campionessa)
 Cilly Aussem (quarti di finale)
 Simonne Mathieu (finalista)
 Hilde Krahwinkel (semifinali)
 Eileen Fearnley Whittingstall (quarti di finale)
 Helen Jacobs (quarti di finale)
 Betty Nuthall (semifinali)
 Lilí de Álvarez (ottavi di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1932